1-го отделения совхоза «Краснопольский» — посёлок в Воробьёвском районе Воронежской области России.

Входит в состав Никольского 1-го сельского поселения.

География 
Удалённость населенного пункта от районного центра — 68 км. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство, в частности личное подсобное хозяйство.

Улицы 
 ул. Алексея Кольцова;
 ул. Воронежская;
 ул. Гагарина;
 ул. Лесная;
 ул. Манинская;
 ул. Молодёжная;
 ул. Садовая;
 ул. Северная;
 ул. Центральная.

История 
Во время столыпинских реформ это место называлось хутором Лимаревым. Появилось на карте в 1907 году.

В 1995 году в посёлок проведен газопровод.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воробьёвского района